Kalmár Zsuzsa (1960) kézilabdázó, edző
 Kalmár Zsuzsa (1964) tornász, edző, egyetemi adjunktus
 Kalmár Zsuzsa vajdasági magyar színésznő

Jegyzetek